

Codici 
 SS-1 – nome in codice NATO di SS-1 Scunner, missile sovietico R-1
 SS-1 – nome in codice NATO di SS-1 Scud, missili sovietici R-11, R-17, R-300 Elbrus

Trasporti 
 SS 1 – strada statale 1 Via Aurelia (Italia)
 SS1  – automobile della Swallow Sidecar (poi Jaguar)
 Strada statale 1  – strada statale polacca